Termin  ima više značenja.

 Fosfoglicerat mutaza, enzim
 Bisfosfogliceratna mutaza, enzim